Étienne de Champflour (1747-1724), évêque de La Rochelle ;
 François de Champflour ( siècle), administrateur en Nouvelle-France, gouverneur de Trois-Rivières ;
 Gérard Antoine Louis de Champflour (1777-1857), homme politique français, député de l'Allier ;
 Jean-Baptiste de Champflour (mort en 1768), évêque de Mirepoix.